9-й батальóн — название воинских формирований в различных государствах мира:
 9-й батальон территориальной обороны Винницкой области (Украина)
 9-й отдельный лыжный батальон Карельского фронта